Аск:

Географические названия 
 Аск — деревня на севере Франции.
 Аск — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Аск — город в историческом и современном графстве Монмутшир, на юго-востоке Уэльса.
 Аск (, ) — река в Уэльсе, Великобритания.

Персоналии 
 Аск, Беатрис (род. 1956) — шведская женщина-политик.
 Аск, Мортен (род. 1980) — норвежский хоккеист.
 Аск, Роберт (1500—1537) — английский дворянин, юрист, предводитель религиозного восстания против политики короля Генриха VIII.

Биологические термины 
 Аск () — плодовая сумка (в ней развиваются аскоспоры) сумчатых грибов.

Экономические термины 
 Аск — цена предложения.
 Аск (сленг) — поиск денег путём опроса людей на наличие мелочи.

Мифология 
 Аск (гигант) — персонаж древнегреческой мифологии
 Аск — первый человек в скандинавской мифологии, см. Аск и Эмбла.

Аббревиатуры 
 АСК (в фармацевтике) — ацетилсалициловая кислота.
 АСК (в телевидении) — аппаратно-студийный комплекс.
 АСК — авиационно-спортивный клуб (аэроклуб) — организация, осуществляющая деятельность в сфере авиационного спорта.
 АСК — автостояночный кооператив.
 АСК — архитектурно-строительные конструкции

См. также 
 Ask.com — поисковая система в интернете.
 Аскос, аск — форма древнегреческого сосуда.
 АСК